An Châu (An Giang), een thị trấn in de Vietnamese provincie An Giang
 An Châu (Hải Dương), een xã in de Hải Dương (stad), Vietnamese provincie Hải Dương
 An Châu (Thái Bình), een xã in de Vietnamese provincie Thái Bình
 An Châu (thị trấn in Bắc Giang), een thị trấn in de Vietnamese provincie Bắc Giang
 An Châu (xã in Bắc Giang), een xã in de Vietnamese provincie Bắc Giang